Taz Taylor (ur. 21 stycznia 1998) – brytyjski motocyklista, wicemistrz serii Red Bull MotoGP Rookies Cup w 2015 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1998
Brytyjscy kierowcy MotoGP